San Pablo de Borbur kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San Pablo de Borbur (ort), Boyacá, 
 San Pablo de Borbur (kommun), Boyacá,